Rehfisch ist der Nachname von:
Eugen Rehfisch (1862–1937),  deutscher Mediziner
Hans José Rehfisch (1891–1960), deutscher Dramatiker